Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 1994 года в классической программе прошёл в Туле с 26 мая по 2 июня в два этапа. Первый этап игрался по швейцарской системе. Финал проводился по круговой системе.

Финал

Ссылки 
 20 Чемпионатов РФ (1992-2012) 
 Championship of Russia 1994

Чемпионаты России в 1994 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
1994 год в шашках
Спортивные соревнования в Туле